Присмара:
 Присмара (деревня) — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.
 Присмара (река) — река в Рославльском районе Смоленской области России.